Northampton County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Northampton County (North Carolina)
 Northampton County (Pennsylvania)
 Northampton County (Virginia)